Pieter Barbiers peut faire référence à plusieurs artistes de la famille Barbiers :
  (1717 – 1780), peintre, graveur et dessinateur néerlandais ;
  (1749 – 1842), peintre néerlandais, fils de Pieter Barbiers I ;
  (1771 - 1837), peintre, graveur et dessinateur néerlandais, fils de , petit-fils de Pieter Barbiers I ;
  (1798 – 1848), peintre, lithographe et enseignant néerlandais, fils de Pieter Barbiers III.

Voir aussi